Mees ist der Familienname folgender Personen:
 Charles E. Mees (1882–1960), britisch-amerikanischer Physiker und Photograph
 Elke Müller-Mees (1942–2011), deutsche Schriftstellerin
 Gerlof Fokko Mees (1926–2013), holländischer Ornithologe und Ichthyologe
 Hans-Kurt Mees (* 1935), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Heleen Mees (* 1968) niederländische Ökonomin, Publizistin und Juristin
 Helga Mees (1937–2014), deutsche Fechterin
 Hermann Mees (1903–1970), deutscher Briefmarkenkünstler
 Herbert Mees (1910–?), deutscher Landrat
 Jared Mees (* 1986), amerikanischer Motorradrennfahrer
 Joseph Mees (1923–2001), belgischer katholischer Geistlicher, Bischof und vatikanischer Diplomat
 Joshua Mees (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Peter Mees (* 1951), deutscher Mediziner
 Philipp Mees (1901–1971), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Stefan Mees (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Vic Mees (1927–2012), belgischer Fußballspieler
 Wouter J. G. Mees (1921–2018), niederländischer Studienkomponist

MEES steht als Abkürzung für:
 Mainz Emergency Evaluation Score, Score zur Schweregradeinteilung in der Notfallmedizin

Siehe auch: 
 Maes
 Mäß
 Mées
 Maes (Begriffsklärung) (Begriffsklärung)
 Mehs (Begriffsklärung)
 MES (Begriffsklärung)